Termin -{NAD(P)H:FMN oksidoreduktaza (nespecifična)}- ima više značenja
 FMN reduktaza, enzim
 Riboflavin reduktaza (NAD(P)H), enzim